Helder (album) - een muziekalbum van Bløf
 Helder (band) - een muziekband
 Helder (J.ROM) - een stripverhaal
 Helder (meteorologie)
 Helder (televisieprogramma) - een praatprogramma van de NTR

 Helder - Helderheid
 Den Helder - een stad in de provincie Noord-Holland
 Helder of Helderspolder, een waterschap binnen de Westerbroekster-Engelbertermolenpolder
 Hélder, Portugees voetballer, voluit Hélder Marino Rodrigues Cristóvão
 Conny Helder, politica voor de VVD, minister voor langdurige zorg en sport in het kabinet Rutte IV
 Glenn Helder - een Nederlands voetballer
 Maaike Helder - een pseudoniem van Hugo Brandt Corstius

Zie ook 
 Helderheid (doorverwijspagina)